Adelphia, állatnem a fényiloncafélék (Pyralidae) családjában
 Adelphia, növénynemzetség a Malpighicserjefélék (Malpighiaceae) családjában
 Adelphia, az A Skylit Drive nevű amerikai poszthardcore együttes második lemeze
 Adelphia, amerikai kábeltévé- és internetszolgáltató társaság